

События 
 14 января — в Париже член итальянской тайной организации «Молодая Италия» Феличе Орсини бросил бомбу в карету императора Наполеона III. Убиты и ранены 156 человек, император не пострадал.
 Февраль — в Российской империи образован Главный комитет по крестьянскому делу.
 13 марта — в Париже казнён Феличе Орсини.
 19 марта — в ходе подавления восстания сипаев британская армия взяла Лакхнау.
 1 мая — в ходе антитурецкого восстания в Герцеговине завершилось четырёхдневное сражение при Грахове, в ходе которого повстанцы разгромили турецкие войска.
20 мая —  в ходе Второй опиумной войны англо-французская эскадра берёт форты Дагу в устье реки Байхэ и создаёт угрозу Пекину
28 мая — Айгунский договор между Российской империей и Китаем о границе, торговле и по другим вопросам.  Ослабленная народными восстаниями и войнами с европейскими державами, цинская империя вынужденно признала переход к России левого берега реки Амур от реки Аргунь до устья и совместное владение землями между рекой Уссури и морем.
 31 мая — основан Хабаровск.
 11 июня — освящение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
 13 июня — Тяньцзиньский русско-китайский трактат.
 17 июня — в бою под Гвалиором погибла национальная героиня Индии, одна из руководителей восстания сипаев рани (княгиня) Лакшми-баи.
18 июня — американо-китайский трактат. Открывал для американской торговли ряд новых портов, гарантировал свободу проповеди христианства.
26 и 27 июня — Тяньцзиньские трактаты между Китаем и европейской коалицией. Англичанам и французам открывались все крупные морские порты и доступ во внутренние провинции, снижались таможенные пошлины. Английские и французские торговые и военные корабли получали право плавания по всей Янцзы, часть берегов которой ещё контролировалась тайпинами. Имелись и другие привилегии, к которым добавлялись 222 тонны серебра в качестве контрибуции. Вновь подтверждалась и законность торговли опиумом.
 Июль — после двух неудачных попыток был проложен Трансатлантический телеграфный кабель.
 2 августа — британский парламент принял закон о ликвидации Ост-Индской компании и переходе Индии под управление британской короны.
 7 августа — подписана Парижская конвенция о создании Соединённых княжеств Молдавии и Валахии под сюзеренитетом турецкого султана.
 Лето — Великое зловоние в Лондоне.
 1 ноября — британская королева Виктория обнародовала манифест о прощении индийской знати, участвовавшей в восстании сипаев.
 15 ноября — закрыт Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге.
 17 ноября, 0 ч 0 м 0 с UTC — эпоха (т. е. начало отсчёта временной шкалы) исчисления времени операционных систем VAX/VMS и OpenVMS, а также эпоха (1-й день) Модифицированной юлианской даты (MJD).
 23 декабря — на Гаити генерал Фабр Жеффрар, герцог Табара, поднял восстание против императора Фостена I.

Наука

Театр

Литература

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1858 году
27 февраля — Адриан Карлович Сильверсван, русский художник.
18 марта — Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель.
31 марта — Анджело Далль’Ока Бьянка, итальянский живописец-постимпрессионист.
 6 апреля — Александр Семёнович Егорнов (ум. 1903), русский художник; мастер пейзажной живописи, академик ИАХ.
 23 апреля — Планк, Макс, выдающийся немецкий физик.
 16 августа — Артур Ахляйтнер — немецкий писатель, этнограф-любитель (ум. 1927).
 27 августа — Пеано, Джузеппе, итальянский математик.
 25 октября — Эдуард Карлович Пекарский, российский и советский лингвист, этнограф и фольклорист.
 31 декабря — Винцас Кудирка, литовский композитор, поэт, автор литовского национального гимна.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1858 году
 16 марта — Осип Сенковский («Барон Брамбеус»), писатель, ориенталист, редактор (род. в 1800).
 16 марта — Джеймс Белл, британский агент в Черкесии (род. в 1797).
 28 июня — Огюст Рикар Монферран, строитель Исаакиевского собора (род. в 1786)
 15 июля — Александр Иванов, художник, автор «Явления Христа народу» (род. в 1806)
 6 октября — Иван Яковлевич Бухарин — тайный советник, сенатор, губернатор Рязанской, Архангельской, Астраханской, Киевской губерний и Великого княжества Финляндского (род. 1772).
 17 ноября — Роберт Оуэн, английский социалист-утопист (род. в 1771).
 22 ноября — Юзеф Голуховский, польский философ и агроном, профессор философии Виленского университета (1823—1824) (род. в 1797).
 15 декабря — Евдокия Ростопчина, поэтесса (род. в 1812).

См. также

Примечания